Die Union of North African Football Federations  (UNAF; ) ist ein regionaler Fußballverband der Confédération Africaine de Football. Ihm gehören fünf Mitgliedsverbände aus Nordafrika an. 

Der Verband wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tunis in Tunesien. Präsident ist zwischen 2014 und 2018 der Tunesier Wadii Jari.

Mitgliedsverbände 
  Algerien
   Libyen
  Marokko
  Tunesien
  Ägypten

Präsidenten 
 Samir Zaher (Ägypten, 2005–2008)
 Mohamed Raouraoua (Algerien, 2008–2011)
 Ali Fassi-Fihri (Marokko, 2011–2014)
 Wadii Jari (Tunesien, seit 2014, bis 2018)

Wettbewerbe

Nationalmannschaften 
 North African Futsal Tournament (seit 2005, zuletzt 2010)
 UNAF U-23 Tournament (seit 2006, zuletzt 2011)
 UNAF U-20 Tournament (seit 2006, zuletzt 2015)
 UNAF U-17 Tournament (seit 2006, zuletzt 2015)
 UNAF Women's Tournament (2009)

Vereinsmannschaften 
 UNAF Women's Club Tournament (seit 2007, zuletzt 2010)
 North African Cup of Champions (seit 2008, zuletzt 2010)
 North African Cup Winners Cup (seit 2008, zuletzt 2010)
 North African Super Cup (2010)
 UNAF Club Cup (seit 2015)

Weblinks 
 Offizielle Seite der UNAF

Fußballverband
Sportverband (Tunesien)
Confédération Africaine de Football
Gegründet 2005
Organisation (Tunis)
Sport (Tunis)
Internationaler Sportverband